Die St. Petersburg Ladies Trophy 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Sankt Petersburg. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 29. Januar bis 4. Februar 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Kristina Mladenovic im Einzel und die Paarung Jeļena Ostapenko/Alicja Rosolska im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die St. Petersburg Ladies Trophy 2017 fand vom 27. bis 29. Januar 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Sankt Petersburg